mesüge jiddis szó, jelentése: kelekótya, félbolond, bolond, buta. Lásd a Wikiszótárban: wikt:mesüge
 Mesüge (regény)  (amerikai jiddis regény)
 Meshuggah svéd avant-garde metálegyüttes